Радо́н-219, историческое название актино́н (, обозначается символом An), также известный как эманация актиния — радиоактивный нуклид химического элемента радона с атомным номером 86 и массовым числом 219. Открыт в 1903 году А.-Л. Дебьерном и Ф. Гизель. В чистом виде при нормальных условиях представляет собой газ с плотностью 9,771 кг/м³.

Радон-219 — член радиоактивного семейства урана-235 (так называемый ряд актиния). Вместе с радоном-220 (историческое название торо́н) и радоном-222 встречается в природе как продукт распада урано-ториевых залежей. Во внешней среде данный нуклид присутствует в чрезвычайно малых количествах (из-за своего малого периода полураспада и небольшого процента содержания урана-235 в природном уране в естественных условиях).

Образование и распад 
Основная реакция, в результате которой образуется радон-219 — это α-распад нуклида 223Ra (период полураспада 11,43 сут):

 

Кроме того, радон-219 образуется в результате β−-распада преимущественно α-радиоактивного нуклида 219At (вероятность такого распада составляет приблизительно 3 %, а парциальный период полураспада по этому каналу равен 31,1 мин):

 

В свою очередь, сам радон-219, как и другие два природных изотопа радона, α-радиоактивен (в результате распада образуется нуклид 215Po, выделяемая энергия 6,9461(3) МэВ):

См. также 
 Радон
 Изотопы радона
 Список изотопов с собственными названиями

Примечания 

Изотопы радона